

Geografia 
 Chiba – città del Giappone
 Prefettura di Chiba – prefettura giapponese
 Chiba – comune dello Zambia

Persone 

 Isshin Chiba – doppiatore giapponese
 Kazuhiko Chiba – calciatore giapponese
 Masako Chiba – atleta giapponese
 Naoki Chiba – calciatore giapponese  
 Saeko Chiba – doppiatrice e cantante giapponese
 Saïd Chiba – allenatore di calcio ed ex calciatore marocchino
  (n. 1954),  attore e doppiatore giapponese
  (n. 1919), giocatore di baseball giapponesi
  (n. 1957),  attore giapponese
 Sonny Chiba – attore e artista marziale giapponese
 Susumu Chiba – doppiatore giapponese
 Suzu Chiba – nuotatrice giapponese
 Tetsuya Chiba – fumettista giapponese

Altro 

 Agente Chiba – personaggio secondario dell'anime e manga Detective Conan
 Mamoru Chiba – personaggio della serie manga e anime Sailor Moon
 Ago di Chiba – ago usato in campo medico